

Birra
 Spaten – birra dell'azienda tedesca Spatenbräu
 Spaten-Löwenbräu-Gruppe – gruppo di aziende di birra

Toponomastica
 Spaten – montagna dell'Austria
 Spaten – comune di Rechberg